Пайкан () - иранский волейбольный клуб из Тегерана, входящий в мультиспортивный клуб «Пайкан». Собственником клуба является автомобильный концерн «Iran Khodro». Клуб выступает в чемпионате Ирана.

История 
В чемпионате Ирана «Пайкан» является наиболее титулованной командой: из 29 турниров команда 12 раз становилась первой. Из 17 розыгрышей клубного чемпионата Азии иранская команда первенствовала 7 раз. Кроме того, «Пайкан» был единственным бронзовым призёром клубного чемпионата мира, а ещё дважды был четвёртым.

Достижения 
 Чемпионат Ирана 
 - 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015 
 - 2001, 2002, 2004, 2016 
 - 2005, 2012, 2013 

 Клубный чемпионат Азии / Кубок мира 
 - 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 
 - 1996, 1998, 2000, 2004 
 - 1997, 1999, 2015 

 Клубный чемпионат мира 
 - 2010

Состав 
Главный тренер:  Пейман Акбари

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте FIVB
 Состав

Волейбольные клубы Ирана
Волейбол